Опака — село, Україна, Львівська область, Дрогобицький район
 Опака — річка, права притока Бистриці Тисменицької
 Опака — село в Польщі, у гміні Черемха Гайнівського повіту Підляського воєводства.
 Опака — село в Польщі, у гміні Любачів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства.
 Опака — місто, Болгарія, Тирговиштська область